Fotometría puede referirse a:

 Fotometría (Astronomía): ciencia que estudia el brillo de los astros. 
 Fotometría (Óptica): ciencia que estudia la luz como brillo percibido por el ojo humano.